

Patronymes 
Chemetov (masculin ; ) ou Chemetova (féminin ; ), francisé en Chemetoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Paul Chemetov (1928-), architecte et urbaniste français

Patronyme russe